Hidrologia: Estany (embassament), un tipus de massa d'aigua, sinònim de llac, aiguamoll o llacuna, (natural o artificial)
 Geologia: Estany natiu, mineral 
 Química: Estany (element), element químic de nombre atòmic 50 
 Toponímia:
 L'Estany, municipi de la comarca del Moianès
 L'Estany (Biosca), masia del municipi de Biosca
 L'Estany (Maçanet de la Selva), nucli del municipi de Maçanet de la Selva
 L'Estany de Nules, paratge del municipi de Nules (Plana Baixa)
 L'Estany (Pinell de Solsonès),masia del municipi de Pinell de Solsonès
 L'Estany (Riner), masia del municipi de Riner
 L'Estany (l'Ametlla de Mar), nucli del municipi de l'Ametlla de Mar (Baix Ebre)